Jornal de Gramado é um jornal impresso brasileiro com sede em Gramado, RS e com circulação na Região das Hortênsias (serra gaúcha). Foi fundado em 1984 pelo jornalista Gilberto Michaelsen e adquirido pelo Grupo Editorial Sinos em 24 de dezembro de 2008.

Ligações externas 
 

Gramado
Gramado
Grupo Editorial Sinos